Коатемпа има више значења:

 Коатемпа (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Коатемпа (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Коатемпа (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику